Prusak – wieś w powiecie wieruszowskim
 Karaczan prusak – gatunek karaczana z rodziny zadomkowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Prusak – polski prawnik
 Jacek Prusak – rzymskokatolicki ksiądz, teolog, psychoterapeuta, psycholog i publicysta
 Sergiusz Prusak – polski piłkarz
 Wacław Prusak – polski malarz

Zobacz też 
 Prusy